AGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aggeneys (Sudafrica)
 agz – codice ISO 639-3 della lingua agta del monte Iriga